Prüller ist der Familienname folgender Personen:

 Gunter Prüller-Jagenteufel (* 1964), österreichischer römisch-katholischer Theologe
 Heinz Prüller (* 1941), österreichischer Journalist und Sportkommentator
 Leo Prüller (1928–2016), österreichischer Präsident der Katholischen Aktion Österreich
 Michael Prüller (* 1961), österreichischer Journalist